Heiligenthal steht für:

Orte:
 Heiligenthal (Gerbstedt), Ortsteil von Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Heiligenthal (Schwanfeld), Einöde in Schwanfeld, Bayern
 Heiligenthal (Südergellersen), Ortsteil von Südergellersen, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Heiligenthal, deutscher Name von Świątki (Woiwodschaft Ermland-Masuren), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Olsztyński, Polen

Klöster:
 Kloster Heiligenthal, Zisterzienserinnenkloster in Schwanfeld, Bayern
 Kloster Heiligenthal (Lüneburg), Prämonstratenserkloster

Heiligenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Roman Friedrich Heiligenthal (1880–1951), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Roman Heiligenthal (* 1953), deutscher Theologe